Народный комиссариат продовольствия:

 Народный комиссариат продовольствия РСФСР (1917—1924)
 Народный комиссариат продовольствия СССР (1922—1925)